Umstadt steht für:
 Bereich Umstadt Weinbaubereich im Weinbaugebiet Hessische Bergstraße

Umstadt ist Name für folgende Orte:
 Groß-Umstadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen
 Klein-Umstadt (Stadtteil von Groß-Umstadt)
 Wenigumstadt (Stadtteil von Großostheim)

Umstadt ist Name für das Kondominat Umstadt, das das von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis 1803 bestehende unter verschiedenen Herrschaften gemeinsam verwaltete Gebiet um Umstadt beschreibt.

Umstadt ist der Name des Uradelsgeschlechts:
 der Wambolt von Umstadt

Umstadt ist der Name für folgende Personen:
 Anselm Casimir Wambolt von Umstadt

Siehe auch: 
 Joseph Umstatt